Koprivnikar ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaž Koprivnikar (* 1987), slowenischer Dichter, Kulturmanager und Herausgeber
 Peter Koprivnikar (* 1976), slowenischer Bogenbiathlet und Bogenschütze